Ампа́ро Баро́ Сан Марти́н (; 21 сентября 1937, Барселона — 29 января 2015, Мадрид) — испанская актриса театра и кино, наиболее известная по роли Хасинты в сериале «Чёрная лагуна».

Ампаро Баро получила премию «Гойя» за роль Эмилии в фильме «Семь бильярдных столов». Также номинировалась и получала премии национального уровня от многих других организаций, таких как Fotogramas de Plata и TP de Oro.

Биография

Ранние годы 
Ампаро Баро родилась 21 сентября 1937 года. Театром заинтересовалась ещё в детстве, посмотрев театральную постановку вместе с братом, но дебютировала на сцене она только спустя 20 лет. Рано окончив среднюю школу, она начала выступать в составе самодеятельных театральных групп, не покидая родную Каталонию.

Первое профессиональное выступление Ампаро Баро состоялось в 1957 году на сцене Виндзорского театра в Барселоне. Несколько последующих лет она играла в этом театре вместе с Адольфо Марсильячем и Ампаро Солер Леаль.

Карьера 
Позже Ампаро Баро начала сниматься в фильмах, но при этом не прекращала работу в театре. Она не считалась значительной киноактрисой, пока не снялась в сериале «7 жизней» в роли Соледад Уэте. После выхода сериала популярность Ампаро возросла.

Самой известной её ролью стала роль управляющей пансиона Хасинты Гарсии в сериале «Чёрная лагуна». Также озвучивала мультфильмы.

Ампаро Баро многократно награждалась премиями национального масштаба. Также Совет министров Испании вручил ей медаль «За трудовые заслуги» в декабре 2007 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры озвучивания Испании